Municipio de Atlantic puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Atlantic (condado de Carteret, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Carteret.
 Municipio de Atlantic (condado de Dare, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Dare.